Ligusticum pseudoangelica är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Boissieu. Ligusticum pseudoangelica ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
pseudoangelica